Балтийская женская баскетбольная лига 2010/2011 является 17 сезоном БЖБЛ, победителем которого стал каунасский клуб «ВИЧИ Аистес».

Регламент 
Турнир проводится в три этапа

1) регулярный сезон — 9 команд играют между собой по круговой системе дома и на выезде;

2) полуфинальный — к 4 лучшим командам регулярного сезона присоединяются 4 команды освобожденные от 1 этапа:  «Вичи Аистес»,  «Лемминкайнен», «ТТТ Рига» и  «Горизонт». 8 команд, поделённых на две группы, в однокруговом турнире определяют 4 лучшие команды (по две из каждой группы).

3) финал четырёх — проводится на площадке одного из клубов по системе плей-офф.

Участники

Результаты игр

Регулярный сезон 
 Октябрь

 Ноябрь

 Декабрь

 Январь

 Февраль

Таблица чемпионата 

 *За неприбытие в Санкт-Петербург на две последние игры команде «МРУ» засчитаны технические поражения и присуждение 0 (ноль) очков.

Полуфинал

Группа А (Клайпеда) 
 1 тур 24.03.11
 Лемминкайнен — Спартак — 44 : 64
 ТТТ Рига — Березина-РЦОР — 70 : 50
 2 тур 25.03.11
 Спартак — ТТТ Рига — 70 : 67
 Березина-РЦОР — Лемминкайнен — 58 : 81
 3 тур 26.03.11
 Спартак — Березина-РЦОР — 71 : 36
 ТТТ Рига — Лемминкайнен — 67 : 69

Группа В (Минск) 
 1 тур 24.03.11
 Горизонт — Минск-2006 — 78 : 72
 Вичи Аистес — Олимпия — 90 : 71
 2 тур 25.03.11
 Минск-2006 — Вичи Аистес — 61 : 85
 Олимпия — Горизонт — 60 : 82
 3 тур 26.03.11
 Вичи Аистес — Горизонт — 93 : 87
 Минск-2006 — Олимпия — 81 : 68

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Лучшие 
По итогам «Финала четырёх» обладательницей MVP стала Аушра Бимбайте (ВИЧИ Аистес). В символическую пятёрку вошли: Аушра Бимбайте, Гидре Паугайте (обе — ВИЧИ Аистес), Дженнифер Лейси (Спартак), Татьяна Лихтарович (Горизонт) и Рита Милискиене (Лемминкайнен). Также были названы обладатели индивидуальных призов:  мисс 17 розыгрыша БЖБЛ — Александра Хоменчук (Минск-2006),  лучший игрок регулярного сезона — Алла Муравская (Березина-РЦОР).

 Лидеры сезона

Итоговое положение

Примечания

См. также 
 Балтийская баскетбольная лига

Ссылки 
 Золотой Вичи Аистес!
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Балтийская женская баскетбольная лига
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе